Ligusticum stewartii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Minosuke Hiroe, och fick sitt nu gällande namn av Nasir. Ligusticum stewartii ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
stewartii